Волынщино — название населённых пунктов в России:

 Волынщино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Волынщино — село в Бековском районе Пензенской области.
 Волынщино — село в Ухоловском районе Рязанской области.

См. также 
 Волынщино-Полуэктово